Adam Scott peut désigner :
 Adam Scott (né en 1980), joueur de golf australien ;
 Adam Scott (né en 1973), acteur américain.